{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Rothmans Grand Prix 
|-
|align = "center" | Рединг, Англия
|-
|align = "center" | 1989
|-
|align = "center" | Hexagon Theatre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 70 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион 
|-
| Чемпион 1988 — Стив Дэвис
|-
| Чемпион 1989 — Стив Дэвис 
|-
| Финалист — Дин Рейнолдс
|-
|}Гран-при 1989 (, также известен как Rothmans Grand Prix 1989 — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Рединге (Англия). Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Дина Рейнолдса со счётом 10:0. Пока этот финал остаётся единственным в истории Гран-при, в котором один из игроков не выиграл ни одной партии.

 Результаты 1/16 финалаМатчи из 9 фреймов''

 Стив Дэвис 5:4 Нил Фудс 
 Джейсон Смит 5:3 Тони Мео 
 Тони Ноулз 5:2 Мартин Кларк 
 Тони Джонс 5:4 Клифф Торбурн 
 Джеймс Уоттана 5:2 Вилли Торн 
 Пол Гибсон 5:4 Лес Додд 
 Дуг Маунтджой 5:0 Марио Морра 
 Стивен Хендри 5:1 Найджел Бонд 

 Дин Рейнолдс 5:1 Уоррен Кинг 
 Джон Пэррот 5:1 Гэри Уилкинсон 
 Деннис Тейлор 5:2 Брайан Розвелл 
 Стив Ньюбери 5:0 Джон Вирго 
 Дэнни Фаулер 5:3 Майк Халлетт 
 Ален Робиду 5:1 Юджин Хьюз 
 Джо Джонсон 5:2 Алекс Хиггинс 
 Джимми Уайт 5:1 Джим Чемберс

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 
 Другие данные о Гран-при 1989 на Chris Turner’s SNOOKER ARCHIVE 

Гран-при (снукер)
1989 год в снукере